

Persone 
 Alexander Straub – atleta tedesco
 Anja Straub – schermitrice svizzera
 Brunó (Ferenc) Straub – politico ungherese, presidente dell'Ungheria dal 1988 al 1989
 Hausi Straub – musicista svizzero
 Jean-Marie Straub – cineasta francese
 Johann Baptist Straub – scultore tedesco
 Jürgen Straub – atleta tedesco
 Peter Francis Straub – scrittore statunitense
 Wolfgang Straub – giurista e fotografo svizzero

Altro 
 6147 Straub – asteroide della fascia principale